Cal Sastre (Agullana), casa d'Agullana (Alt Empordà)
 Cal Sastre de Claret, casa de Claret, municipi de Torà (Segarra)
 Cal Sastre (Font-rubí), casa de Font-rubí (Alt Penedès)
 Cal Sastre (Manlleu), casa de Manlleu (Osona)
 Cal Sastre (Olius), masia d'Olius (Solsonès)
 Cal Sastre Quel, masia de Solsona (Solsonès)
 Cal Sastre (Sant Hilari Sacalm), masia de Sant Hilari Sacalm (Selva)
 Cal Sastre de Santa Fe, casa de Santa Fe, de les Oluges (Segarra)
 Cal Sastre Serra, masia de Guixers (Solsonès)
 Cal Sastre (Torroella de Fluvià), casa de Torroella de Fluvià (Alt Empordà)
 Cal Sastre (Vallcebre), masia de Vallcebre (Berguedà)
 Cal Sastre (Castellar de la Ribera), masia de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Cal Sastre de Valls, masia de Guixers (Solsonès)
 Cal Sastre (Vilanova de Sau), masia de Vilanova de Sau (Osona)
 Cal Sastre (Viver), masia de Viver i Serrateix (Berguedà)